Vincom Landmark 81 est un gratte-ciel à Hô Chi Minh-Ville au Vietnam.

Présentation 
Les travaux de construction ont débuté le  et Landmark 81 a été inauguré le .

La hauteur initiale prévue de l'immeuble était de 350 mètres, mais des modifications ultérieures porteront finalement sa hauteur à 461 mètres ; il devient ainsi le plus haut bâtiment d'Asie du Sud-Est devançant les Tours Petronas de Kuala Lampur. 
La forme de l'immeuble fait penser sans doute à celle de la Burj Khalifa à Dubaï.

Il fait partie du Vinhomes Central Park, une zone résidentielle comprenant des hôtels et salles de conférence, des appartements de luxe, des espaces de vente haut de gamme, restaurants, bars, et une plate-forme d'observation à plusieurs étages.

Liens internes 

 Liste des plus hauts gratte-ciel du monde
 Liste des plus hauts bâtiments du Viêt Nam

Lien externe 

CTBUH

Gratte-ciel achevé mesurant entre 450 et 499 mètres
Gratte-ciel à Hô Chi Minh-Ville
District de Binh Thanh
Gratte-ciel construit en 2018